Wyrobek lub Wyrobki – polana w Gorcach
 Wyrobek – polana w Pieninach

Osoby:
 Aleksander Wyrobek – polski rzemieślnik i poseł
 Bogusław Wyrobek – polski muzyk
 Emil Wyrobek – polski lekarz
 Jerzy Wyrobek – polski piłkarz i trener
 Maciej Wyrobek – polski muzyk
 Ryszard Wyrobek – polski piłkarz, bramkarz
 Stanisław Mieczysław Wyrobek – polski górnik
 Wacław Wyrobek – polski poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Wojciech Stefan Wyrobek – polski harcmistrz
 Zygmunt Wyrobek – polski pedagog